Карран (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Клэр (провинция Манстер). Рядом с деревней находится древний форт Каэркомман ().

Примечания

Ссылки 
 Caherconnell Stone Fort

Населённые пункты графства Клэр